Die Fußball-Bezirksliga Frankfurt/Oder 1989/90 war die 38. Spielzeit des Deutschen Fußball-Verbandes im Fußball der Männer.

Die BSG Motor Eberswalde wurde in dieser Saison zum 19. Mal Meister im Bezirk Frankfurt/Oder und qualifizierte sich damit für die Aufstiegsrunde zur DDR-Liga durch. In der Staffel 3 errang am Ende die BSG Motor Eberswalde den 1. Platz, was den Aufstieg in die DDR-Liga bedeutete. Die BSG Chemie PCK Schwedt/Oder errang, mit einem Punkt weniger, die Vizemeisterschaft.

Als Absteiger stand nach dem 28. Spieltag die BSG Stahl Eisenhüttenstadt II und die BSG Spanplattenwerk Bernau fest und mussten in die Bezirksklasse absteigen. Die SG Dynamo Fürstenwalde II zog ihre Mannschaft bereits zum Saisonbeginn aus dem Spielbetrieb zurück.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 1989/90 nahmen insgesamt 16 Vereine teil.

Saison 1989/90

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Weblinks 
 https://ddr-fussball-archiv.de

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: DDR-Fußballchronik Band 8, Herausgeber: DSFS e. V., Berlin 2011

1989
Fußballsaison 1989/90